El término estampación puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la estampación o estampado, el proceso de impresión para obtener un diseño, que puede ser plano o en relieve sobre distintos materiales: papel, tela, cuero, etcétera;
 a la estampación o estampado de los metales, un proceso de fabricación por el cual se somete un metal a una carga de compresión entre dos moldes.